

Toponymie
 Hottot-les-Bagues, commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie ;
 Hottot-Longraye, ancienne commune du Calvados ;

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François Héroult de Hottot, (1756-1823), homme politique français ;

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme